Црвенка може бити:

 Црвенка (Кула), градско насеље у општини Кула у Јужнобачком округу у Војводини.
 Црвенка (Палилула), београдско насеље у општини Палилула.
 Црвенка (медицина), једна је од капљична заразна болест изазвана вирусом рубеоле (рубеле)
 Фабрика шећера Црвенка, основана 1912. године

Види још 
 Црвенкапа